Rakovica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Rakovica (samhälle i Bosnien och Hercegovina, Federationen Bosnien och Hercegovina, lat 43,88, long 18,21),

Bulgarien 

 Golema Rakovitsa (ort), Oblast Sofija, Obsjtina Elin Pelin, 
 Rakovitsa (distrikt), Vidin, Obsjtina Makresj, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar